Elvis Presley, Amerikaanse zanger en acteur
Jenna Presley, Amerikaanse pornoactrice
Lisa Marie Presley, Amerikaanse zangeres, dochter van Elvis
Priscilla Presley, Amerikaanse actrice en zakenvrouw, ex-echtgenote van Elvis
Reg Presley, Engelse frontzanger van The Troggs en tekstschrijver
Teagan Presley, Amerikaanse pornoactrice